Kammermusik – film del 1916 diretto da Franz Hofer
Kammermusik – film del 1925 diretto da Carl Froelich